Plechanowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Plechanowo (Tula, Leninski), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tula, Rajon Leninski

 Plechanowo (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Plechanowo (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Plechanowo (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol
 Plechanowo (Perm, Kungur), Dorf in der Region Perm, Rajon Kungur
 Plechanowo (Perm, Ussolje), Dorf in der Region Perm, Rajon Ussolje
 Plechanowo (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Plechanowo (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen
 Plechanowo (Tula, Kirejewsk), Dorf in der Oblast Kirejewsk